Der Ausdruck Bachwoche bezeichnet folgende regelmäßig stattfindende Musikfestivals, die dem Leben und Werk Johann Sebastian Bachs verpflichtet sind:

 Bachwoche Ansbach
 Greifswalder Bachwoche
 Bachfest Leipzig
 Thüringer Bachwochen
Siehe auch:
 Würzburger Bachtage